

Biografia
Era la figlia di William Bermingham e di sua moglie Mary Ruttledge.

Matrimonio
Sposò, il 9 febbraio 1802, Francis William Caulfeild, II conte di Charlemont (1775-1863), figlio di James Caulfeild, I conte di Charlemont, e di sua moglie, Mary Hickman. Ebbero quattro figli:

 James William Caulfeild, visconte di Caulfeild (1803-13 gennaio 1823);
 William Francis Caulfeild (1805-1807);
 Lady Maria Melosina Caulfeild (1807-4 marzo 1827);
 Lady Emily Charlotte Caulfeild (1808-1829).

Ha ricoperto la carica di lady of the Bedchamber della regina Vittoria dal 1837 al 1854.

Morte
Morì il 23 novembre 1876, a Londra.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Lady of the Bedchamber